Monte Redondo ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Monte Redondo (Arcos de Valdevez), Gemeinde im Concelho de Arcos de Valdevez
 Monte Redondo (Leiria), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Leiria
 Monte Redondo (Torres Vedras), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Torres Vedras

in Argentinien:
 Monte Redondo (La Paz)

in Mexiko:
 Monte Redondo (Chiapas)